Mittelfischbach ist der Name folgender Orte:

 Mittelfischbach, Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Mittelfischbach (Großerlach), Teilort der Gemeinde Großerlach im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mittelfischach, Teilort der Gemeinde Obersontheim im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg